

Pessoas
Nikolai Alekhin
Ou ainda:
Alexander Alekhine

Outros
Alekhin (cratera)
1909 Alekhin

Desambiguação